Албирь-мурза Батаев (также в источниках упоминается как Албирюй Батаев) — окоцкий мурза (князь), уроженец Старого Окоха (позже Юрт-Аух). XVII в., 40-е годы — правил Окоцкой землёй. Сын Батая Шихмурзина и внук Шихмурзы Окоцкого.

Биография 
Албирь-мурза Батаев являлся внуком известного предводителя ококов Шихмурзы Окоцкого, в 1645 году Албирь присягнул царю Алексею Михайловичу.

В сентябре 1645 года Терский город для присяги царю Руси Алексею Михайловичу посетил окоцкий мурза Албирь-мурза Батаев из Старых Окох.

Албирь Батаев, в середине XVII века был одним из самых влиятельных князей Северного Кавказа. Он, как и все чеченские феодальные правители поддерживал тесные связи с соседними феодалами и представителями российской администрации на Тереке. Чеченские князья были постоянно окружены военной охраной. Князья являлись наиболее крупными владельцами земельных угодий, сдаваемых ими сельской общине или группе крестьян за плату натурой.

Примечания

Литература 
 

История Северного Кавказа
Персоналии:Чечня
Окоцкие мурзы